La Floreña kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Milcahuales, ort, Veracruz, Álamo Temapache, 
 La Floreña, Veracruz, ort, Colipa, 
 La Floreña, Jalisco, ort, Tototlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar